Manhattanská deklarace má více významů:

 Manhattanská deklarace o klimatických změnách (2008)
 Manhattanská deklarace: Výzva křesťanského svědomí (2009)